Smld är en förkortning som kan ha åtminstone följande betydelser:

 Smld – en sammandragning för landskapet Småland
 smld – sammanläggningsdelegerade – ett begrepp i samband med bland annat de svenska kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talet
 SMLD – Single Mode Laser Diod
 SMLD – Surface Mixed Layer Depth – en oceanografisk term